Григорій Богослов — візантійський богослов, і ритор, один із отців церкви, єпископ Назіанза і Сасима, константинопольський патріарх.
 Григорій Великий — 64-й Папа Римський (3 вересня 590—12 квітня 604), християнський теолог.
 Григорій Чудотворець Неокесарійський — єпископ Нової Кесарії (столиці Понту в Малій Азії), чудотворець.
 Григорій Чудотворець Печерський — чернець Києво-Печерського монастиря. Преподобномученик.
 Григорій Ніський — богослов, християнський єпископ і святий.
 Григорій Палама — візантійський ісихаст-практик, здійснив довершене богословсько-теоретичне виправдання ісихазму.
 Григорій Просвітитель — святий Вірменської апостольської церкви.
 Григорій Синаїт — представник пізньовізантійського ісихазму.
 Григорій Іконописець — чернець Печерського монастиря. Преподобний.
 Григорій Декаполіт — візантійський преподобний, борець з іконоборчою єресю.